Cerci – appendici dell'addome degli insetti
Alessio Cerci – calciatore italiano